Турець (Мінська область)
Турець (Гродненська область)